, или  — один из двух гостевых домов правительства Японии. Изначально он был построен как императорский дворец для наследного принца в 1909 году. В настоящее время он официально используется для проживания высокопоставленных представителей других государств. Дворец располагается в Мото Акасака (район Минато, Токио). Свои текущие функции он исполняет с 1974 года. В 2009 году ему был присвоен статус Национального сокровища Японии.

Обзор 

Общая площадь помещений дворца — 15 000 м², а комплекс в целом, включающий небольшое здание в японском стиле, занимает 117 000 м².

Главное здание дворца — единственная постройка в Японии в стиле необарокко. Оно напоминает Букингемский дворец. Это также одно из крупнейших зданий эпохи Мэйдзи.

По территории комплекса проходит дорога, не имеющая перекрёстков и опоясывающая дворец. Её длина — около 3,25 км.

История 

На территории, которую сегодня занимает дворец Акасака, раньше располагалась резиденция правителей княжества Кисю, боковой ветви правящей династии Токугава. После реставрации Мэйдзи род Овари передал землю императорскому двору.

Здание дворца в стиле необарокко, спроектированное архитектором Катаяма Токума, учеником Джосайи Кондера, было возведено в 1899—1909 гг. в качестве резиденции наследного принца. Изначально дворец получил название , а затем, когда резиденция принца переместилась в другое место, был переименован в Акасака.

Наследный принц Хирохито, будучи регентом, прожил во дворце Акасака пять лет. Сначала он собирался прожить там недолгое время, пока шёл ремонт его основной резиденции, и въехал туда 28 августа 1923 года. Однако через четыре дня, 1 сентября, Япония пережила великое землетрясение Канто, и принцу пришлось задержаться в новом жилище. В эти годы он женился на принцессе Нагако, и у них родилось две дочери, Сигэко и Сатико (последняя умерла через полгода). Хирохито покинул дворец лишь в сентябре 1928 года, за два месяца до коронации.

После Второй мировой войны императорский двор отказался от владения дворцом Акасака. В нём разместились некоторые государственные учреждения, в том числе созданная в 1948 году Национальная парламентская библиотека, Законодательное бюро и Организационный комитет Олимпийских игр 1964 года.

В ходе послевоенного экономического возрождения японское правительство стало ощущать необходимость создать государственный гостевой дом. В качестве гостевого дома использовалась бывшая резиденция принца Ясухико (ныне Токийский столичный художественный музей «Тейен»), но она была слишком мала для этой цели. В 1967 году было принято решение отреставрировать бывший дворец Акасака и учредить там гостевой дом. Реставрация под руководством архитектора Того Мурано шла более 5 лет и обошлась в 10,8 млрд иен, завершившись в 1974 году.

Первым официальным гостем, остановившимся во дворце, стал президент США Джеральд Форд в 1974 году — это был первый визит находящегося в должности президента США в Японию. С тех пор дворец является местом проживания посещающих Японию глав и представителей других государств, а также местом проведения международных конференций, таких как саммиты «Большой семёрки» (в 1979, 1986 и 1993 гг.) и АТЭС.

В 2006—2009 гг. комплекс был закрыт на реставрацию, но в апреле 2009 вновь открыт. В декабре 2009 главное здание, главные ворота и сад с фонтаном были признаны Национальным сокровищем Японии. Это первое обновление списка Национальных сокровищ со времён реставрации Мэйдзи.

Гостевой дом в Киото 
17 апреля 2005 г. в Киото был открыт второй гостевой дом, площадью 16 000 м². Комплекс, чья общая площадь составляет 20 000 м², находится в районе Камигё.

Примечания 

Здания и сооружения Токио
Императорские резиденции в Японии
Сооружения в необарочном стиле
Национальные сокровища Японии
1909 год в Японии
Здания и сооружения, построенные в 1909 году